Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 2008 de l'Open d'Australie 2008.

Faits marquants

Avant le tournoi 
 Le Français Gilles Simon est tête de série pour la  dans un tournoi du Grand Chelem. Tous les autres joueurs ont déjà été tête de série dans un tournoi du Grand Chelem durant leur carrière.
 Deux joueurs auraient été têtes de série s'ils n'avaient pas été contraints de déclarer forfait. Il s'agit de l'Allemand Tommy Haas et de l'Argentin Guillermo Cañas.

Pendant le tournoi 
 Les Australiens Nick Lindahl et Brydan Klein, l'Autrichien Martin Slanar, le Serbe Viktor Troicki et le Sud-Africain Kevin Anderson sont les cinq joueurs à jouer le  tournoi du Grand Chelem de leur carrière. Les deux premiers entrent dans le tableau sur invitation des organisateurs, les trois suivants en sortant des qualifications. Aucun d'entre eux ne passe le .
 Lors de ce dernier, la principale et seule grosse surprise est réalisée par le Français Jo-Wilfried Tsonga, qui sort un des outsiders du tournoi, l'Écossais Andy Murray,  mondial, en 4 sets et sur la Rod Laver Arena.
 Au , les principales têtes de série assurent leur qualification, et seul Tommy Robredo, dans les 20 premières, est éliminé, par Mardy Fish, quart de finaliste du tournoi en 2007.
 Au , l'Allemand Philipp Kohlschreiber crée la sensation en sortant Andy Roddick,  mondial et trois fois demi-finaliste de l'épreuve, dans un match exceptionnel de par sa qualité technique, et dans lequel les spectateurs auront vu 183 points gagnants sur 346 points joués. Dans la partie haute du tableau, le Chilien Fernando González, finaliste sortant du tournoi et  mondial, est quant à lui éliminé par le jeune Croate Marin Čilić. Juste après ce match commence celui entre le  mondial, Roger Federer, et Janko Tipsarević. Pendant 4 heures et 26 minutes de jeu, les deux joueurs vont livrer un combat très disputé dont sortira vainqueur Federer, pourtant en ayant été mené 1 set à 0 puis 2 sets à 1, au bout d'une  manche extraordinaire d'intensité, conclue sur le score de 10 jeux à 8. Le dernier match de la  journée, commencé à 23h40 et quelques, entre Lleyton Hewitt et Márcos Baghdatís, voit la victoire de l'australien dans un match long de 4 heures et 45 minutes ! Celui-ci restera dans les mémoires comme le match terminé le plus tard dans la nuit, de toute l'histoire des Tournois du Grand Chelem (4h40 du matin, heure locale) Enfin, le lendemain, l'Espagnol et ancien  mondial Juan Carlos Ferrero élimine un des favoris du tournoi en la personne de David Nalbandian.
 Les 1/8 de finale commencent avec deux grosses surprises, et les éliminations de Richard Gasquet,  mondial, par son compatriote Jo-Wilfried Tsonga, déjà tombeur d'un top 10 au  (Andy Murray) Un peu plus tard, dans l'une des deux autres confrontations entre compatriotes, Mikhail Youzhny parvient à sortir Nikolay Davydenko,  mondial, et confirme son très bon début de saison et sa victoire au tournoi de Chennaï. Dans le même temps Rafael Nadal profite de l'abandon de Paul-Henri Mathieu pour se qualifier sans problème pour les quarts de finale. Dans l'autre partie de tableau, James Blake élimine aisément le Croate Marin Čilić, auteur d'un très bon parcours. Roger Federer, quant à lui, se remet bien de son troisième tour très éprouvant et s'impose en près de deux heures face à Tomáš Berdych.
 En quarts de finale, les huit protagonistes n'offrent que peu de suspens et les trois meilleurs joueurs au monde, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, se qualifient dans une relative facilité, chacun en trois sets, et complètent le dernier carré avec le français Jo-Wilfried Tsonga, qui bat en trois sets également Mikhail Youzhny. Le tricolore atteint pour la première fois de sa carrière les demi-finales d'un Tournoi du Grand Chelem en éliminant là son  du top 15 mondial.
 En demi-finales, le français Jo-Wilfried Tsonga crée la sensation en éliminant Rafael Nadal ( mondial) qui réalise néanmoins la meilleure performance de sa carrière à l'Open d'Australie (l'Espagnol n'avait jamais atteint les demi-finales). Tsonga devient ainsi le premier français à se qualifier pour la finale d'un majeur depuis Arnaud Clément en 2001, aussi à Melbourne. Mais la plus grosse surprise vient du haut de tableau où Roger Federer,  mondial et double tenant du titre, est éliminé par Novak Djokovic, très solide mentalement, en trois sets ! C'est la première fois depuis Roland Garros 2005 que Federer ne dispute pas de finale de Tournoi du Grand Chelem.
 Le simple messieurs est remporté par le Serbe Novak Djokovic qui bat le Français Jo-Wilfried Tsonga en finale, ne laissant que le premier set à Jo-Wilfried Tsonga. Djokovic remporte ainsi pour la première fois un tournoi du Grand Chelem, et gagne là son premier titre en Tournois du Grand Chelem, à 20 ans, devenant le premier Serbe à gagner un tournoi majeur.

Parcours

Têtes de série

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Simple messieurs de l'Open d'Australie
Tennis en Australie en 2008
Open Australie Simple messieurs
Tennis en janvier 2008